Notholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Notholm, (fi: Nootholma), Björneborg, Satakunta,  (6 ha)
 Notholm, Korpo, Åboland,  (3 ha)
 Notholm (vid Ytterstholm, Nagu), Åboland,  (3 ha)
 Notholm (vid Käldö, Nagu), Åboland,  (3 ha)
 Notholm, Pargas, Åboland,  (2 ha)
 Notholm, Sibbo, Nyland,  (0 ha)

Se även
Notholmen
Notholmarna
Nötholm
Nåtaholm

Robotskapade Finlandförgreningar